Liste des membres passés et actuels de la Cour de justice (Union européenne) :

Au :

Note

Sources 
Membres actuels, Cour de justice (Union européenne)
Membres passés, Cour de justice (Union européenne).

-